Ur (Sumer); een stad in het historische land Sumer
 Koningsspel van Ur; een bordspel
 Ur (Pyrénées-Orientales); een gemeente in het Franse departement Pyrénées-Orientales
 Ur (beek); een waterloopje in Limburg
 Ur (continent); een oud continent in de geschiedenis
 ur, ISO 639-1 taalcode voor Urdu
 Underground Resistance
 Ur Geräusch Kammer Ensemble www.jorisvandemoortel.eu https://sonicpoet.bandcamp.com